Simamora (Bakti Raja), een plaats in Indonesië
Simamora (Tarutung), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing